Бредюк Олександр Іванович — майор Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Бредюк Павло Федосійович — український художник, член Національної спілки художників України.